Disarm the Descent е шести студиен музикален албум на метълкор групата Килсуич Ингейдж, който е издаден на 2 април 2013 г. от Roadrunner Records.Това е първи албум с Джеси Лийч от 2002 г. насам след Alive or Just Breathing. In Due Time е номинирана за „най-добро метъл изпълнение“ на наградите грами за 2014 г.

Състав 
 Джеси Лийч – вокали
 Адам Дуткевич – китара, бек вокали
 Джоел Строузъл – китара, бек вокали
 Майк Д'Антонио – бас
 Джъстин Фоули – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Източници 

Албуми на Килсуич Ингейдж
Музикални албуми от 2013 година